El municipio de Osceola (en inglés: Osceola Township) es un municipio ubicado en el condado de Houghton en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1888 habitantes y una densidad poblacional de 28,06 personas por km².

Geografía 
El municipio de Osceola se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 67.3 km², de la cual 64,28 km² corresponden a tierra firme y (4,48 %) 3,01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1888 personas residiendo en el municipio de Osceola. La densidad de población era de 28,06 hab./km². De los 1888 habitantes, el municipio de Osceola estaba compuesto por el 96,88 % blancos, el 0,95 % eran afroamericanos, el 0,32 % eran amerindios, el 0,69 % eran asiáticos, el 0,05 % eran de otras razas y el 1,11 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,74 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Houghton